Strachey ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Strachey (1892–1973), US-amerikanische Psychoanalytikerin und Übersetzerin
 Barbara Strachey (1912–1999), britische Autorin
 Christopher Strachey (1916–1975), britischer Informatiker
 Edward Strachey, 1. Baron Strachie (1858–1936), britischer Politiker der Liberal Party
 Jack Strachey (1894–1972), britischer Komponist und Songschreiber
 James Strachey (1887–1967), britischer Psychoanalytiker

 Lytton Strachey (1880–1932), britischer Biograph, Kritiker und Schriftsteller
 Oliver Strachey (1874–1960), britischer Kryptoanalytiker
 Ray Strachey (1887–1940), britische Politikerin
 Richard Strachey (1817–1908), britischer Kolonialbeamter, Militär und Naturwissenschaftler

Sonstiges:
 Strachey Stump, ein nach dem Geologen John Strachey benannter Berg im Coatsland, Antarktika